Something Wild (1961), film uit 1961
 Something Wild (1986), film uit 1986